Osamu Muramatsu  född 1949, en japansk astronom.

Minor Planet Center listar honom som O. Muramatsu och som upptäckare av 73 asteroider.

Tillsammans med landsmannen Yoshio Kushida upptäckte han även den periodiska kometen 147P/Kushida-Muramatsu.

Asteroiden 5606 Muramatsu är uppkallad efter honom.

Asteroider upptäckta av Osamu Muramatsu

Se även 
 :Kategori:Astronomiska upptäckter av O Muramatsu

Referenser 
 

Japanska astronomer under 1900-talet
Män
Födda 1949
Levande personer
WP:Projekt Japan